Брейнтрий може да се отнася за:
 Брейнтрий, град в Англия
 Брейнтрий (Масачузетс), град в САЩ
 Брейнтрий (окръг), окръг в Англия